Final Resolution (2012) — это профессиональное реслинг PPV-шоу, проводимое федерацией TNA, которое прошло 13 января 2013 года на арене Impact Wrestling Zone во Флориде. Это девятое шоу в линейке Final Resolution.

Результаты шоу

См. также 
 TNA
 Реслинг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 ImpactWrestling.com
 Новости ImpactWrestling на русском 

PPV-шоу Impact Wrestling
2012 год в спорте